USS Flusser ist der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

USS Flusser (1864), ein Schoner
USS Flusser (DD-20), ein Zerstörer der Smith-Klasse, in Dienst von 1909 bis 1919
USS Flusser (DD-289), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1930
USS Flusser (DD-368), ein Zerstörer der Mahan-Klasse, in Dienst gestellt 1936 bis 1946

Flusser